Bujin ist der Familienname folgender Personen:

 Claudiu Bujin († 2009), rumänischer Leichtathlet 
 Cristina Bujin (* 1988), rumänische Leichtathletin